FK Inkaras Kaunas a fost un club de fotbal lituanian din Kaunas, fondat în 1937 și desființat în 2003.

Palmares 

A lyga: 2
 1995, 1996

Campionatul RSS Lituaniană: 5
1950, 1951, 1954, 1964, 1965

Cupa Lituaniei: 7
 1948, 1949, 1951, 1954, 1965, 1969, 1995

Supercupa Lituaniei: 1
 1995

Evoluții după sezon

Evoluții în Europa

Legături externe
 * foot.dk 

Cluburi lituaniene de fotbal
Fondări în 1937
Desființări în 2003